Meeresspiegelanstieg kann bezeichnen:

 den mit der globalen Erwärmung in Zusammenhang stehenden Meeresspiegelanstieg seit 1850
 einen Anstieg des globalen Meeresspiegels im Zuge natürlicher Meeresspiegelschwankungen in geologischen Zeiträumen, siehe Eustasie
 einen Anstieg des Meeresspiegels, wie er aus einer Abfolge von Sedimentschichten abgelesen werden kann, siehe Transgression (Geologie)

Siehe auch:
 Landsenkung